Ussishkin ist der Familienname folgender Personen:

 David Ussishkin (* 1935), israelischer Archäologe und Hochschullehrer
 Menachem Ussishkin (1863–1941), führender Zionist und langjähriger Präsident des Jüdischen Nationalfonds (JNF)